Лучшие синглы США 1999 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1999 год.

Общие сведения 
 10 недель на первом месте в 1999 году (и ещё 2 недели в январе 2000 года) пробыл сингл Smooth в исполнении американского гитариста мексиканского происхождения Карлоса Сантаны и певца Роба Томаса.
 По 5 недель на первом месте в 1999 году пробыли песни Livin' la Vida Loca (; в исполнении пуэрто-риканского певца Рики Мартина) и If You Had My Love (дебютный сингл певицы Дженнифер Лопес).

Список 1999 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Hot 100 Year End Top 100 Singles of 1999

Чарты Billboard 1999 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1999 год в музыке США